Dreifaltigkeitsgasse steht für:

 Dreifaltigkeitsgasse (Bad Reichenhall)

Österreich:
 Dreifaltigkeitsgasse (Salzburg)
 Dreifaltigkeitsgasse (Zell am See)